Öckerö pode referir-se a:

 Öckerö (comuna) – município de Öckerö
 Öckerö (ilha) – ilha de Öckerö
 Öckerö (localidade) – localidade de Öckerö

Desambiguações de topônimos